Франк Григорий Яковлевич (29 июня 1935, Ленинград — 9 августа 2009, Санкт-Петербург) — звукорежиссёр, телеведущий на Ленинградской студии телевидения (Пятый канал), профессор, академик Всемирной Академии наук, основатель и заведующий кафедрой звукорежиссуры в СПбГИКиТ. Призёр Каннского фестиваля, лауреат премии «Золотая нимфа» (Монте Карло), лауреат телефестиваля стран Балтии, «Серебряная фонограмма» фестиваля стран Скандинавии, принял участие в создании более 3000 телевизионных программ и телевизионных фильмов, большее число которых снискало признание зрителей и отмечено положительными отзывами прессы. Автор 16 изданий по различным аспектам и проблемам звукорежиссуры. Член ассоциации звукорежиссёров Скандинавии, член Всегерманской профессиональной ассоциации звукорежиссуры. Член Всемирной академии наук, искусств и культуры. Заслуженный работник культуры России.

Биография 
Франк Григорий Яковлевич родился в Ленинграде. Отец, Франк Яков Осипович, работал старшим товароведом Ленгорторга. Мать, Франк Эмма Григорьевна, сначала была педагогом младших классов, а затем работала кассиром в парикмахерской.

В 1958 году Григорий окончил Ленинградский государственный институт киноинженеров (ЛИКИ), факультет электротехники по специальности «звукотехника». Сразу после окончания университета женился на своей однокурснице, Рубинчик Маргорите Юзефовне, которая потом стала звукорежиссёром в БКЗ «Октябрьский».

С января 1958 года Григорий Франк начал работать на Ленинградской студии телевидения в качестве звукорежиссёра. За 25 лет работы в студии он принял участие в записи более 10 000 музыкальных фонограмм, постановок, фильмов, программ, признан одним лучших звукорежиссёров студии, удостоен множества премий, дипломов и медалей за свои труды. Среди его работ наиболее значительные: спектакли Товстоногова «Мститель» и «Картины», мьюзиклы «Опять премьера», «Наш адрес Советский Союз», фильмы «Бастион на Неве», «Невская Сюита», передачи «Голубой огонёк» и «Музыковедческая лаборатория», записи музыкальных композиций В. П. Соловьёва-Седова, О. Л. Лундстрема, Эдуарда Хиль, Эдиты Пьехи, группы «Аквариум» и многие другие.

В течение десяти лет работы на телевидении Григорий был закреплён за редакцией программы «Горизонт», где был не только звукорежиссёром, но и автором и ведущим передачи о джазе «Музыковедческая лаборатория». После «Музыковедческой лаборатории» у Григория Франка было множество разножанровых передач, сложнейшие живые эфиры и серьезные драматические спектакли. Вместе с режиссёром-постановщиком Валерием Сарухановым они создали большой цикл «Хроники XX века», своеобразный портрет-документ эпохи. Это были импровизации на темы Фридриха Дюренматта, Бертольда Брехта, Макса Фриша, Уильяма Сарояна.

Параллельно с работой в студии Франк занимался образовательной деятельностью: написанием учебной литературы и проведением семинаров для коллег и лекций в СПбГИКиТ (ЛИКИ).

В 2002 году Григорий Франк основал кафедру звукорежессуры в СПбГИКИТ и был её заведующим до конца своих дней. Во время работы в университете Григорий занимался научной деятельностью, писал учебные пособия для студентов, вёл лекции. В университете он получил учёные звания «профессор» и «академик».

Редакция «Горизонт» 
В 1965—1967 годы был автором и телеведущим цикла передач о джазе «Музыковедческая лаборатория», которая шла в рамках публицистической программы «Телестанции „Горизонт“ Ленинградского телевидения». В «Горизонте» выступали молодые музыканты, устраивали поэтические вечера, проводили песенные конкурсы. Передача выходила дважды в неделю. Вещание «Горизонта» длилось в среднем два часа.

Последовательность программ была следующая: первой всегда была некая идеологическая передача. Это могли быть абсолютно разного типа сюжеты: от передовых героев до хлеба времен Блокады. Следом шла «Музыковедческая лаборатория», которую вёл Франк Григорий Яковлевич. В то время идея «Музыковедческой лаборатории» не соответствовала цензуре СССР и идеалам коммунизма, так как пропагандировала западный образ жизни, поэтому её много раз хотели закрыть. «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст!» — тогда использовались такие лозунги. Но передача пользовалась огромным успехом у молодежи и получала мешки писем со всей страны.

История передачи началась с письма, в котором просили рассказать о композиторе Дюке Эллингтоне. Тогда родилась идея, но начали с «азов». Тема первого выпуска «Музыковедческой лаборатории» рассказывала о том, что такое джаз. Сотрудники «Горизонта» помнят Григория Франка как человека исключительного, с тонким чувством, всегда готовым взяться за дело. Даже на «летучках» Григорий Франк никогда не оставался в стороне и принимал участие в обсуждениях при этом что-то постоянно фиксируя, записывая. «Человек в чёрном кожаном пиджаке со значком гамма-джаза».

«Музыковедческая лаборатория» была провокационной передачей. Не рекомендованный для прослушивания джаз считался ужасной и неприемлемой музыкой, а Григория Франка называли чуть ли не врагом народа и предателем. После почти каждой передачи разбиралось персональное дело Франка, а главному редактору грозило лишение партбилета. Но помогало заступничество композитора Андрея Петрова.

Чтобы обойти систему Григорий Франк с единомышленниками придумал такую форму: на экране куклы как бы пародировали «западный образ жизни», а в это время звучали лучшие мелодии известных музыкальных исполнителей: The Beatles, Каунта Бейси, Дюка Эллингтона, Луиса Армстронга и других.

Работы 
Во время работы в Ленинградской студии телевидения Григорий Франк участвовал в создании многочисленных фильмов, телеспектаклей, музыкальных передач и концертов.

Фильмы 
 1964 — «Бастион на Неве» (звукорежиссёр. Фильм получил диплом на Международном фестивале телевизионных фильмов в Каннах).
 1965 — «Невская сюита» (звукорежиссёр).
 1965 — «Мы любим тебя Будапешт» (звукорежиссёр).
 1966 — «Твоих оград узор чугунный» (звукорежиссёр) .
 1966 — «88-я» (звукорежиссёр. Фильм получил диплом на смотре работ кинематографистов Москвы, Киева, Ленинграда).
 1966 — «Друзья-соседи» (звукорежиссёр и соавтор сценария).
 1966—1967 — «Коллекция Краутгартнера» (звукорежиссёр).
 1967 — «Играет оркестр „Шварц-Вайс“» (звукорежиссёр).
 1968 — «Только для тебя» (звукорежиссёр).
 1968 — «Три интервью, взятые в Таллине» (автор сценария, режиссёр и звукорежиссёр).
 1968—1969 — «Югославская эстрада» (звукорежиссёр).
 1968—1969 — «Звёзды Югославии» (звукорежиссёр).
 1968—1969 — «Чешская эстрада» (звукорежиссёр).
 1969 — «По законам своей мечты» (соавтор сценария).
 1969 — «Поёт Мирей Матье» (звукорежиссёр).
 1969 — «Фас и профиль» (2-й режиссёр и звукорежиссёр).
 1970 — «Грузинская эстрада» (звукорежиссёр).
 1970 — «Поёт квартет „Диэло“» (звукорежиссёр).
 1970 — «Поёт Владимир Макаров» (звукорежиссёр).

Передачи 
 «Опять премьера» (2 серии).
 «Лишний день в июле» (2 серии).
 «Слава героям труда» (5 серий).
 «От всей души» из Ленинграда для ЦТ.
 «Голубой огонёк» (6 передач).
 «В стране невыученных уроков» (2 серии).
 «Эстрадный выпуск» (2 cерии).
 «Дорогие мои мальчишки» (2 серии).
 «Голубая „Волга“» (2 серии).
 «На берегах Невы» (2 серии).
 Цикл передач «Музыковедческая лаборатория» (более 200 программ).

Телеспектакли, оперы 
«Евгений Онегин»; «Любовь к трём апельсинам»; «Молодая Гвардия»; «Кармен»; «Пиковая дама»; «Песочные часы»; «Борис Годунов»; «Царь Фёдор Иванович»; «Фердинан великолепный»; «Живитель»; «Если б я был женщиной»; «Штучный товар»; «Подкидыш»; «Песнь о купце Калашникове»; «Три истории о любви».

Творческие встречи композиторов 
А. Петрова, В. Соловьёва-Седова, Хромушина, Чернова, Прицкера, Феркельмана, Портнова, Дмитриева, Пожлакова, Колкера.

Запись фонограмм выступлений 
Э. Пьехи, Э. Хиля, М. Пахоменко, О. Лундстрема, Б. Гребенщикова.

Трансляции мероприятий 
Организовал запись трансляции концертов и торжественных мероприятий, проводимых партийными и советскими органами. В том числе трансляция Торжественно-траурной церемонии с Марсова поля (05.11.1967 г.); трансляция открытия памятника В. И. Ленину.

Собственные постановки 
«Дорогие мои мальчики»; «Песочные часы»; «Ждите у телефона»; «День без вранья»; «Штучный товар»; «Мелкий клиент»; «Дипкурьер»; «Прислуга»; «Голубая „Волга“»; «Три истории любви»; «Нос»; «Бей барабан»; «Марк Твен даёт интервью»; «Следы ведут в неолит»; «Эхо войны»; «Мститель»; «Картины»; «Диктор в кадре»; «Субмарина»; «Весёлые рассказы»; «По следам Грина»; «Воскрешение из мёртвых»; «Дикарка»; «Кузнецы грома», «Музыковедческая лаборатория».

Библиография 
 «Шесть бесед о звуке (Звукорежиссёр на телевидении)» / Г. Я. Франк; Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию. Центр научного программирования. Издательство «Искусство», , 1971
 «Синхронные съемки телевидения» [Текст] : (работа звукорежиссёра) / Г. Я. Франк. —  : [б. и.], 1993
 «Звукорежиссура видеофильма» [Текст] / Г. Я. Франк. —  : [б. и.], 1994
 «Мировосприятие в звуке : (Об учениках и не только)» Григорий Франк ; М-во культуры Рос. Федерации. Гос. образоват. учреждение «С.-Петерб. гос. ун-т кино и телевидения». Фак. экран. искусств. Каф. телевиз. искусства, 2002
 «…Как много в этом звуке!» / Г. Я. Франк; М-во культуры Рос. Федерации. Гос. образоват. учреждение «С.-Петерб. гос. ун-т кино и телевидения». Фак. экран. искусств. Каф. телевиз. искусства, 2002
 «Звукорежиссура мульти: учебное пособие» / Г. Я. Франк. —  : Изд-во СПбГУКиТ, 2007. — 55 с.
 «Звукорежиссура факта: учебное пособие» / Г. Я. Франк. —  : Изд-во СПбГУКиТ, 2007. — 60 с.
 «Музыкальная звукорежиссура: учебное пособие» / Г. Я. Франк; Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения (СПб.), Кафедра звукорежиссуры. —  : СПбГУКиТ, 2009

Примечания

Ссылки 
 База данных Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения
 Статья на сайте Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
 История кафедры звукорежиссуры в СПбГИКиТ
 Жюри VIII международного фестиваля телевизионных программ и телевизионных фильмов «Золотой Бубен»
 Петербургский Некрополь
 Статья про Публицистическую программу "Телестанция «Горизонт» Ленинградского телевидения.

Звукорежиссёры России
Звукооператоры СССР
Звукооператоры Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургского университета кино и телевидения
Телеведущие СССР
Преподаватели Санкт-Петербургского университета кино и телевидения